Слобода — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Гдов» Гдовского района.

Расположена на южной границе города Гдова. Восточнее находится деревня Сельцо-Князево

Население

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гдовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района